Нок — кінець рангоутного дерева.
 НОК — Національний олімпійський комітет.
 Нок — стародавня цивілізація в Нігерії.

Топонім 
 Нок — село в Ірландії.
 Нок — аеропорт в Ірландії.

Прізвище 
  (1870—1945) — американський анархіст-лібертаріанець, педагог і громадський критик початку-середини XX ст.
  (1741—1804 — британський зброяр, інженер і винахідник.